Guernica, baszk város
Guernica, Pablo Picasso festménye
Guernica, René Iché francia szobrász alkotása
Guernica-fa, a település egyik jelképe
Guernica (1983) magyar film

Lásd még:
Guernica bombázása